Кобринка:
 Кобринка (притока Мухавця) — річка в Білорусі, притока Мухавця
 Кобринка (притока Стугни) — річка в Україні, притока Стугни
 Кобринка (притока Суйди) — річка в Росії, притока Суйди